Boholsolfågel (Aethopyga decorosa) är en fågel i familjen solfåglar inom ordningen tättingar.

Utseende och läte 
Boholsolfågeln är en liten tätting med rätt lång och böjd näbb. Undersidan är gul, ovansidan olivgrön, stjärten metalliskt grönglänsande och ögat rött. Hanen har purpurblå glans på panna och kind, metalliskt gröna vingar och en orangefärgad fläck på övre delen av bröstet. Honan har vitaktig strupe och svag streckning på bröstet. Den är lik hona guldstrupig solfågel, men är något större med längre och tjockare näbb. Bland lätena hörs grova och nasala "rehk!".

Utbredning och systematik 
Fågeln återfinns på ön Bohol i Filippinerna. Den behandlas som monotypisk, det vill säga att den inte delas in i några underarter. Tidigare betraktades den som en underart till smaragdvingad solfågel (A. pulcherrima). Den behandlas som monotypisk, det vill säga att den inte delas in i några underarter.

Status 
IUCN erkänner den ännu inte som art, varvid den inte placeras i någon hotkategori.

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Solfåglar
Fåglar i orientaliska regionen
Endemiska fågelarter i Filippinerna